Nathaniel Richards è il nome di alcuni personaggi dei fumetti Marvel Comics:
Kang il conquistatore – supercriminale (noto anche come Rama-Tut)
Iron Lad – supereroe membro dei Giovani Vendicatori
Immortus – supercriminale